Tento článek obsahuje seznam měst v Portugalsku s více než 30 tisíci obyvateli.

Externí odkazy 
 

Města
Portugalsko